peut désigner :
 la  mixte (Espagne républicaine)
 la  territoriale (France)
 la  (Inde)
 la  (Ukraine)
 la  (Union soviétique)